Vari compositori hanno scritto Petite suite:

 Petite suite (Bartók) di Béla Bartók
 Petite suite (Borodin) di Aleksandr Porfir'evič Borodin
 Petite suite (Debussy) di Claude Debussy